Bellbird (engl. für Glockenvogel) bezeichnet verschiedene Vogelarten aus unterschiedlichen Gattungen,
 die in Südamerika beheimateten Vogelarten der Gattung Glockenvögel (Procnias)
 den Australischen Hauben-Dickkopf (Oreoica gutturalis)
 den ebenfalls in Australien vorkommenden Glocken-Schwatzvogel (Manorina melanophrys)
 den in Neuseeland verbreiteten Maori-Glockenhonigfresser
 den ausgestorbenen Chatham-Glockenhonigfresser auf den neuseeländischen Chatham-Inseln

Bellbird war der Titel einer australischen Soap Opera der 1960er Jahre, siehe Bellbird (Serie)